Gminy w USA:
 Lotts Creek (ang. Lotts Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Lotts Creek (ang. Lotts Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold